6-й Чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 19 по 24 августа 1958 года в Стокгольме (Швеция) на Олимпийском стадионе.

Соревнования 
Впервые после войны участвовала сборная ГДР (в составе команды ОГК).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Литература 
 

1958
Август 1958 года
Спорт в Швеции в 1958 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Чемпионаты Европы в 1958 году
Чемпионаты Европы в Швеции
1958 год в лёгкой атлетике